Porta coeli (lateinisch für Himmelspforte, vergleiche Pforte des Himmels) tritt als Patrozinium für Klöster, Kirchen und andere Einrichtungen auf:

Deutschland:
 Kloster Himmelpfort, Brandenburg
 Kloster Himmelpforten (Ense) in Ense, Kreis Soest
 Kloster Himmelpforten (Harz) in Hasserode bei Wernigerode, Landkreis Harz
 Kloster Himmelpforten (Oste) in Himmelpforten, Landkreis Stade
 Kloster Himmelspforten, Würzburg
 ehemaliges Exerzitienheim im Kloster Himmelspforten
 Kloster Porta Coeli (Schweinheim), Schweinheim (Euskirchen)
 Kloster Tennenbach, Baden-Württemberg
 Priorat Himmelspforte Wyhlen, Baden-Württemberg

 Collegium Porta Coeli, auch „Himmelspforte“ genannt, Vorgänger des Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt, Thüringen
 Pfortenkloster  (Porta coeli), Damenstift in Halberstadt, um 968–1944

Weitere:
 Kloster Porta Coeli (Werendijke), Niederlande
 Cartuja Santa María Porta Coeli, Kartäuserkloster in der Provinz Valencia, Spanien
 Kloster Porta Coeli, Tschechien

Siehe auch 
 Himmelpforten
 Himmelpfortkloster, Kloster St. Agnes zur Himmelpforte, ehemaliges Prämonstratenserinnen- und Augustiner-Chorfrauenstift in Wien
 Zur Himmelspforte